Натуральне число 500
 500 рік до нашої ери
 500 рік нашої ери